Okręty US Navy o nazwie USS "Robinson", pochodzącej od Isaiaha Robinsona:
Pierwszy "Robinson" (DD-88) był niszczycielem typu Wickes, który walczył podczas I wojny światowej.
Drugi "Robinson" (DD-562) był niszczycielem typu Fletcher, który walczył podczas II wojny światowej.
Robinson